Hokejový turnaj v rámci Asijských zimních her 2011 se konal od 28. ledna do 6. února 2011 na stadionech Kazakhstan Sports Palace v Astaně (muži) a Baluan Sholak Palace v Almaty (ženy) v Kazachstánu. Do turnaje mužů se přihlásilo 14 týmů, ale po odhlášení Indie a Kataru se jich zúčastnilo dvanáct. Ty byly rozděleny do dvou výkonnostních skupin, aby se omezil počet jednoznačných zápasů. Top divize měla pět účastníků a první divize sedm účastníků. Vítězství si připsali domácí hráči Kazachstánu před hráči Japonska, Jižní Koreje a Číny. V ženách se účastnilo pět týmů, hrály v jedné skupině každý s každým a rozdělily si medaile v pořadí Kazachstán, Japonsko a Čína.

Výsledky a tabulky

Muži

Top divize

První divize

Ženy

Odkazy

Reference 

Asijské zimní hry 2011
Lední hokej na asijských zimních hrách
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v Kazachstánu